Le plan de l'abbé Jean Delagrive, créé en 1728, est un plan de Paris qui fixe définitivement le système de représentation géométrale, les édifices n'y sont visibles qu'en coupe, sans rechercher à montrer leurs volumes.

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Plan de Delagrive (1740)

Delagrive